Коматозники ()
Фильмы
 «Коматозники» — американский фильм Джоэла Шумахера, вышедший в 1990 году.
 «Коматозники» — американский фильм Нильса Ардена Оплева, вышедший в 2017 году.

Музыка
  — канадская панк-рок-группа.
  — американская хорроркор-группа.
 «» — сингл кантри-музыканта Коула Суинделла из альбома , вышедший в 2017 году.

См. также 

 Кома
 Comatose